Die Hallensaison begann am 21. November 2015 und endete am 31. Januar 2016.

Mit dem HC Ludwigsburg und dem SC Charlottenburg schafften gleich zwei Mannschaften den direkten Wiederaufstieg. Mit DHC Hannover und DSD Düsseldorf gab es zwei Teams, die punktlos in die Regionalliga abstiegen.

Tabelle 
Legende:

Aufstieg 
Die Meister der Regionalligen Nord, Ost, Süd und West steigen in die 2. Bundesliga auf. Falls es sich dabei um eine zweite Mannschaft handelt, geht das Aufstiegsrecht an die nächstplatzierte Mannschaft über.

Die Aufsteiger für die Saison 2016/17 sind: Hamburger Polo Club (Nord), Spandauer HTC (Ost), RW Bergisch Gladbach (West) und Limburger HC (Süd)

Quellen 

2015
Hockey 2015
Hockey 2016